Big Rat Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Rat Lake (Alaska), (Yukon-Koyukuk)
 Big Rat Lake (Minnesota), im Becker County